Frisk är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 4 220 personer med efternamnet Frisk bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Frisk
 Anders Frisk (född 1963), fotbollsdomare
 Andreas Frisk (född 1984), ishockeyspelare
 Carl Frisk (1865–1944), bankman
 Cecilia Frisk, chefredaktör
 Edvard Frisk (1819–1893), direktör och riksdagsman
 Elisabeth Frisk (1909–1986), skådespelare
 Erik Frisk (1897–1970), lärare och översättare
 Guy Frisk (född 1934), finländsk målare
 Göran Frisk (född 1943), militär
 Gösta Frisk (1890–1969), konstnär
 Hans Frisk (1930–2014), ingenjör och företagsledare
 Helena Frisk (född 1965), politiker
 Hjalmar Frisk (1900–1984), lingvist och universitetsrektor
 Janne Frisk (född 1944), musiker
 Johanna Frisk (född 1986), fotbollsspelare
 Kjell Frisk (född 1964), fotbollsmålvakt och senare tränare
 Lars Frisk (född 1950), militär
 Lars-Göran Frisk (1943–1999), radiopratare
 Lasse Frisk (född 1945), svensk keramiker
 Lena Frisk (född 1965), ståuppkomiker
 Lennart Frisk (1943–2000), konstnär
 Lennart Frisk (1918) (1918–1991), konstnär
 Magnus Frisk (född 1964), handbollstränare
 Mia Frisk (född 1969), politiker, kristdemokrat
 Niclas Frisk (född 1969), musiker
 Nils Frisk (1901–1987), konstnär och musiker
 Nina Frisk, fiktiv person i filmen med samma namn
 Patrik Frisk (född 1969), musikproducent och kompositör
 Pontus Frisk (född 1979), musikproducent
 Ragnar Frisk (1902–1984), regissör, manusförfattare, och skådespelare
 Thomas Frisk (född 1941), konstnär
 Valborg Månsdotter Frisk (1720–1806), konsthantverkare
 Viktor Frisk (född 1995), artist och modebloggare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn